Rosales kan verwijzen naar:
 Rosales (orde), een orde van bloeiende planten
 Rosales (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan
 Manuel Rosales, een Venezolaans politicus
 Mauro Rosales, een Argentijns voetballer
 Roberto Rosales, een Venezolaans voetballer